

Antroponimi
Maria – prenome femminile

Persone 
Maria – madre di Gesù, menzionata anche con gli appellativi "Vergine Maria" o "Santa Maria"
Maria – sorella di Sant'Anna
Maria – personaggio dei Vangeli, sorella di Marta e Lazzaro
Maria – coniuge dell'imperatore Costantino V
Maria – coniuge dell'imperatore Flavio Onorio
Maria – coniuge dell'imperatore Leone III

Geografia 
Maria – atollo della Polinesia francese
Maria – comune del Madagascar
Maria – comune del Canada
Maria – località delle Filippine
María – località della Spagna
María – distretto del Perù
Maria – comune della Francia

Musica 
Maria – brano musicale tratto dal musical West Side Story
Maria – brano musicale tratto dal musical The Sound of Music
Maria – singolo dei Blondie
Maria – gruppo musicale giapponese
Maria – cantante bulgara
Maria – cantante bruneiana

Cinema 
Maria – film del 1916 diretto da Paul Otto
Maria – film del 1919 diretto da Rafael Bermúdez Zatarain
Maria – film del 1919 diretto da Bruno Ziener
Maria – film del 1947 diretto da Gösta Folke
Maria – film del 1979 diretto da João Mário Grilo
Maria – film del 1986 diretto da Peter Jan Rens
Maria – film del 2003 diretto da Călin Peter Netzer
María (y los demás) – film del 2016 diretto da Nely Reguera

Altro 
Maria – romanzo di Lalla Romano
Maria – romanzo di Nabokov
Maria – telenovela sudamericana
maria – plurale di mare (esogeologia)